Carlotta est un prénom pouvant désigner:

Prénom 
Carlotta Barilli (1935-2020), actrice italienne
Carlotta Brianza (1867-1930), danseuse italienne
Carlotta Clerici (née en 1965), romancière et dramaturge italienne
Carlotta Ferrari (1837-1907), compositrice italienne d'opéras
Carlotta Giovannini (née en 1990), gymnaste artistique italienne
Carlotta Grisi (1819-1899), danseuse italienne
Carlotta Ikeda (1941-2014), danseuse et chorégraphe japonaise
Carlotta Maggiorana (née en 1992), actrice et mannequin italienne
Carlotta Monti (1907-1993), actrice américaine
Carlotta Nobile (1988-2013), historienne de l'art et violoniste italienne
Carlotta Patti (1835-1889), cantatrice italienne
Carlotta Sagna (née en 1964), chorégraphe italienne de danse contemporaine
Carlotta Zambelli (1875-1968), danseuse et pédagogue italienne
Carlotta Zofkova (née en 1993), nageuse italienne

Divers 
 Carlotta Films, une société française de distribution de films fondée en 1998 ;
 Carlotta, un genre d'opilions de la famille des Gonyleptidae ;
 
 
 

Homonymie de prénom
Prénom italien